Příjmení Medřický, přechýleně Medřická, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jiří Medřický (* 1952) – český právník a československý politik
 Václav Medřický (* 1947) – český fotbalista a trenér
Ženský tvar
 Dana Medřická (1920–1983) – česká herečka

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení